Белфон може да се односи на:

 Белфон (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Белфон (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Белфон (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала

Види још
 Белфонд, насељено место у Француској, у департману Орн